Résultats détaillés de l’édition 1938 du championnat de tennis d'Australie qui commence le 21 janvier 1938.

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Têtes de série 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
9 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1938
Australie
Australie
1938 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)